Aardrijkskunde
Rodenbach (Kaiserslautern), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Rodenbach (bij Hanau), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Rodenbach (Ebertsheim),een  plaats in de gemeente Ebertsheim in Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Rodenbach (Frankenberg), een plaats in de gemeente Frankenberg (Eder) in de Duitse deelstaat Hessen
Rodenbach (Haiger), een plaats in de gemeente Haiger in de Duitse deelstaat Hessen
Rodenbach bei Puderbach, een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Bier
Rodenbach (bier), Belgisch zuur bier
Brouwerij Rodenbach in het Belgische Roeselare

Familie
Rodenbach (familie), Duits-Belgische familie

Organisatie
Rodenbach's Vrienden, Vlaamse politieke studentenvereniging en voorloper van KVHV Gent
Rodenbachfonds, Vlaamse cultuurfonds

Personen met de achternaam Rodenbach
Albrecht Rodenbach, Belgisch schrijver, dichter en voorman van de vroege Vlaamse beweging
Alexander Rodenbach, Belgisch politicus
Constantin Rodenbach, Zuid-Nederlands arts en Belgisch politicus en diplomaat
Ferdinand Rodenbach, Belgisch kunstschilder, schrijver en dichter
Georges Rodenbach, Belgisch dichter en schrijver, bekend van onder andere Bruges-la-Morte
Pedro Rodenbach, Belgisch militair en ondernemer, deelnemer aan de Belgische Revolutie en grondlegger van de Brouwerij Rodenbach

Andere
Psalm van Rodenbach, studentenlied en gebed

Nederlandse of Vlaamse achternaam